Храм Венеры Прародительницы (() — храм, некогда находившийся на форуме Цезаря в Риме.

Фасад храма был украшен 8 колоннами, до наших дней сохранились лишь три колонны и подиум. Храм был возведён Юлием Цезарем в 46 году до н. э. в знак признательности Венере Прародительнице (), также богине домашнего очага и материнства, за то, что она привела Цезаря к победе при Фарсале над Помпеем.

В храме находились статуи Цезаря, Клеопатры и Венеры Прародительницы, которая считалась матерью Энея, прародительницей Ромула и Рема и рода Юлиев. Позднее храм был перестроен Домицианом и восстановлен Траяном в 113 году.

Фотогалерея

См. также 
 Храм Венеры и Ромы

Ссылки 

 

Здания и сооружения Древнего Рима
Императорские форумы Рима